Виктор Величкин: Величкин, Виктор Анатольевич (род. 1938) — советский хоккеист.
 Величкин, Виктор Андреевич (1863—1921) — русский архитектор и гражданский инженер.